12-й чемпионат СССР по хоккею с мячом проходил с 5 декабря 1959 года по 11 марта 1960 года. 

Первенство было вновь проведено по модернизированной формуле. 17 команд были разбиты на две зоны — Урало-Сибирскую и Центральную, в которых они провели однокруговые предварительные турниры с разъездами. По шесть лучших команд получили право выступить в финальном турнире за 1—12 места. Остальные места были определены по итогам выступлений команд на предварительном этапе. Сыграно 130 матчей, в них забито 576 мячей.

Чемпионом СССР в третий раз подряд стала команда СКА (Свердловск).

Предварительные игры 

 Результаты матчей «Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Енисей» (Красноярск) 3:2 и «Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Металлург» (Первоуральск) 2:2 аннулированы за участие в составе команды незаявленного игрока Михаила Шляхтенко. Команде «Сибсельмаш» (Новосибирск) в этих играх зачтены поражения, а командам «Енисей» (Красноярск) и «Металлург» (Первоуральск), соответственно, победы.

Финальные игры 

 Матч «Динамо» (Москва) − «Фили» (Москва) прерванный при счёте 1:0 в пользу «Динамо» за несколько минут до окончания из-за вмешательства зрителей, был переигран, и закончился со счётом 2:0 в пользу «Динамо».

Сводная таблица чемпионата

Составы команд и авторы забитых мячей 

Чемпионы СССР
 1. СКА (Свердловск) (16 игроков): Анатолий Шаклеин, Юрий Школьный — Анатолий Голубев (1), Юрий Коротков, Виталий Симонов, Виктор Шеховцов, Станислав Эйсбруннер (1), Альберт Вологжанников (2), Николай Дураков (от 18 до 23), Валентин Хардин (от 1 до 4), Валентин Атаманычев (от 12 до 15), Павел Губин (3), Александр Измоденов (от 8 до 11), Михаил Осинцев (от 9 до 11), Валентин Семёнов, Герман Тарасевич (от 4 до 11). К сожалению, протоколы матчей не сохранились, а различные источники дают вот такие противоречивые результаты.
Серебряные призёры
 2. ЦСКА (15 игроков): Анатолий Мельников — Анатолий Панин (от 6 до 9), Борис Рундин, Виктор Чигирин (от 1 до 2), Олег Горбунов (3), Юрий Захаров, Геннадий Екимов (от 12 до 15), Константин Крюков (от 2 до 3), Игорь Малахов (2), Юрий Шорин (от 8 до 9), Геннадий Водянов (от 10 до 16), Юрий Ежов (2), Владимир Елизаров (от 5 до 7). За команду также выступали вратарь Вячеслав Королёв, Юрий Глухов (1).

Бронзовые призёры
 3. «Динамо» (Москва) (15 игроков): Александр Фомкин (10; −13), Юрий Шальнов (10; −15) — Александр Луппов (19; 0), Владимир Смирнов (19; 0), Юрий Афанасьев (19; 0), Александр Зайцев (19; 4), Дмитрий Морозов (19; 0), Вячеслав Соловьёв (19; 0), Анатолий Вязанкин (19; 12), Евгений Папугин (19; 23), Анатолий Сягин (19; 15), Игорь Численко (15; 9), Дмитрий Шаповалов (12; 3). За команду также выступали Анатолий Пульков (3; 0) и Евгений Резчиков (2; 0). 1 мяч в свои ворота забил Леонард Щеколенко «Труд» (Курск).

 4. «Урожай» (Перово) (15 игроков): Борис Жидовленко, Евгений Климанов — Геннадий Андреев, Виктор Аносов (3), Евгений Арутинов (3), Олег Биктогиров (2), Владимир Голиков (8), Юрий Голубенков (1), В. Дмитриев (3), Виктор Ерёмичев, А. Иванов (2), Виктор Маркин (4), Булат Сатдыков (от 9 до 13)), В. Травкин (7), Николай Худолеев (1).

 5. «Фили» (Москва) (15 игроков): Николай Сафран, А. Хомяков, А. Шоринов — Геннадий Волков (3), Семён Горяинов (2), Алексей Дворов, Леонид Кондратьев (14), Вячеслав Кострюков (9), Генрих Кривоусов (2), Николай Михайлов (1), Виталий Мухин (1), В. Панин (1), Лев Табаков, А. Французов (1), Олег Шварёв (3).

 6. СКА (Хабаровск) (15 игроков): Александр Титов — Борис Бочаров (6), Евгений Герасимов (5), Виктор Гладков, Игорь Грек (3), Фегит Заиндинов, Хасан Зелендинов, Леонид Касаткин (2), Юрий Котов, Михаил Медведев (7), Сергей Монахов (7), Юрий Парыгин, А. Ситников (1), Валерий Сухоруков, Александр Торопов (6).

 7. «Труд» (Калининград) (15 игроков): Евгений Новгородов, Александр Тареев — Николай Балашов, Юрий Войкин, Виталий Данилов, Владимир Зайцев, Юрий Киселёв, Борис Клещев, Александр Константинов (6), Валерий Маслов (11), Игорь Ромишевский (9), Владимир Туляков (2), Михаил Туркин (2), Борис Умрихин, Алексей Харченко (2). Автор 1 мяча неизвестен.

 8. «Енисей» (Красноярск) (15 игроков): Геннадий Зотин, Николай Карташов — Виктор Баранов, Анатолий Бочкарёв (5), Владимир Вишнневский (2), Владимир Жилионис (2), Алексей Зорин, Анатолий Мартынов (2), Николай Мартынов (11), Игорь Назаров (1), Юрий Непомнющий (5), Анатолий Семёнов, Владимир Сивоволов, Леонид Терёхин, Владимир Тюганов (2).

 9. «Шахтёр» (Кемерово) (16 игроков): Юрий Букасов, Виктор Шабловский — Виктор Баянов (1), Евгений Бондаренко (1), Владимир Бочнов, Виктор Волохин (1), Геннадий Груздев (3), Геннадий Гусаров, Александр Журавлёв (4), Анатолий Карпунин (4), Алексей Лазовский (13), Евгений Лихачев, Иван Рябовалов (7), Василий Соловьёв (1), Дмитрий Теплухин, Борис Шумилов (1).

 10. «Волга» (Ульяновск) (16 игроков): Геннадий Борисов (10), Игорь Ивонин (15) — Пётр Булдаковский (18; 0), Леонид Бутузов (19; 4), Лев Гаврилов (18; 3), Борис Герасимов (19; 4), Алексей Горин (10; 0), Николай Гунин (16; 1), Владимир Ерёмин (13; 0), Виктор Ланцов (10; 0), Георгий Лосев (19; 3), Владимир Монахов (19; 6), Аркадий Николаев (10; 2), Геннадий Печканов (19; 2), Юрий Широков (17; 5), Сергей Эдукарьянц (11; 1).

 11. СКИФ (Алма-Ата) (15 игроков): Юрий Жабин, Владимир Стрекалов — Владимир Алёшин (1), Казбек Байбулов (5), Борис Бутусин, Лодиар Игнатьев, Вячеслав Ильин (1), Станислав Квочкин, Олег Мальцев (3), Борис Мартыненко (2), Юрий Минеев, Олег Плотников, Иван Рогачёв, Валентин Свердлов (4), В. Трегубов (10). Автор 1 мяча неизвестен.

 12. «Металлург» (Первоуральск) (15 игроков): Леонид Козлачков, Анатолий Лутков — Евгений Артёмов (3), Герман Дубов (8), Пётр Кадочигов, Иван Кияйкин (4), Анатолий Козлов, Альвиан Кузнецов (4), Леонид Плотников, Валентин Рачёв, Игорь Римский (1), Станислав Старченко (2), Борис Студенцов (2), Иван Фролов (2), Иван Яговитин.

 13. «Металлург» (Нижний Тагил) (14 игроков): В. Канощенко, В. Костерин — Юрий Варзин (3), Анатолий Голоднев (1), В. Дымиков, В. Кириллов (4), Борис Коломацкий, Рудольф Майер, Юрий Макеев (1), Юрий Назаров, А. Старцев, Леонид Старцев (1), Владимир Таланов (1), Владимир Черемных (1).

 14. «Водник» (Архангельск) (16 игроков): Виктор Антрушин (8), Виталий Сандул (4) — Геннадий Басаргин (4; 0), Борис Бокачев (8; 0), Фёдор Ваенский (7; 0), Вячеслав Малахов (7; 1), Леонид Марков (8; 4), Борис Морозов (2; 0), Альберт Носов (8; 1), Николай Парфёнов (7; 0), Владимир Потапов (6; 0), Анисим Пушкин (8; 0), Валентин Пушкин (3; 0), Валентин Сташевский (7; 0), Георгий Трушев (8; 3), Евгений Юшманов (8; 2).

 15. «Труд» (Курск) (15 игроков): Геннадий Андреев, Виктор Громаков — В. Бушуев (1), Валентин Васильчуков, Геннадий Дьяков (1), Михаил Евдокимов, Геннадий Забелин (2), Георгий Курдюмов, Юрий Лунин (1), Евгений Магницкий (3), Виктор Малофеев, Владимир Ордынец (2), Виктор Серденко (1), Николай Фокин (3), Леонард Щеколенко.

 16. «Светлана» (Ленинград) (15 игроков): Юрий Демченков, В. Дубарев — Виктор Буклимов (1), Юрий Васильев, Виталий Гарлоев (1), А. Едомский (1), Владимир Кармушев (4), Олег Катин (1), Анатолий Кулёв (1), Виталий Любимов, А. Мальков (2), В. Миньков (1), А. Салакин (2), Юрий Ульянов (1), В. Уткин.

 17. «Труд» (Новосибирск) (15 игроков): Н. Евдокимов, С. Курлович — Юрий Авлияров (1), Виктор Анищенко (1), Сергей Горностаев (3), Г. Дмитриев, Борис Казанцев, В. Мурзин, Александр Немировский, Борис Петраченко, Н. Пивкин, Геннадий Почебут (1), Александр Рыбин (1), Михаил Савоськин, Н. Тараканов.

Лучший бомбардир — Евгений Папугин, «Динамо» (Москва) — 25 мячей.

По итогам хоккейного сезона впервые был определён список 22-х лучших игроков.

IX чемпионат РСФСР 

Соревнования прошли в два этапа. На первом этапе, проходившем с декабря 1959 по февраль 1960 года прошли зональные турниры. В них приняли участие 82 команды (из них 15 команд Московской области, и по 4 команды от Свердловской и Челябинской областей). Команды были разбиты на 8 зон. Зональные турниры проводились в один круг с разъездами, кроме Дальневосточной зоны, которая играла в Иркутске. Команды Сибирской и Подмосковной зон играли в два круга. Команды Подмосковной зоны, разбитые на две подгруппы, затем провели стыковые игры.
 Дальневосточная зона. Победитель «Локомотив» (Иркутск).
 Сибирская зона. Победитель «Химик» (Кемерово).
 Уральская зона. БАЗ (Краснотурьинск).
 Средневолжская зона. «Труд» (Горький).
 Нижневолжская зона. Победитель «Труд» (Куйбышев).
 Северная зона. Победитель «Ждановец» (Ленинград).
 Центральная зона. Победитель СКВО (Воронеж).
 Подмосковная зона. Победитель «Труд» (Обухово).

Финальный турнир IX чемпионата РСФСР 

На втором этапе, состоявшемся с 27 февраля по 13 марта в Краснотурьинске победители зон разыграли звание чемпиона РСФСР.

 1. «Локомотив» (Иркутск) (16 игроков): Сергей Охремчук, Юрий Сергачёв — Пётр Антонов, Виктор Бердников, Борис Будзинский, Николай Джурук, Виктор Жвачкин, Анатолий Кузьминых, Пётр Логашов, Олег Непомнящих, Юрий Низов, Иннокентий Протасов, Юрий Романовский, Антонас Толжунас, Геннадий Труш, Юрий Эдуардов. Тренер Виктор Матвеевич Киселёв, начальник команды И. Г. Попов.
 2. «Труд» (Куйбышев) (16 игроков): Анатолий Иевлев, В. Полюндра — В. Антонов, Юрий Артемьев, В. Бирюков, Виктор Бондарев, Юрий Девкалионов, Д. Еремеевский, Анатолий Лобанов, В. Максимов, А. Матяшин, Г. Медведев, Ю. Раков, Константин Суетнов, Виктор Тюфяков, В. Фадеев. Тренер С. П. Баловнев.
 3. «Ждановец» (Ленинград) (16 игроков): А. Петсон — П. Антоник, Ю. Арсентьев, К. Давлеткульдеев, В. Дементьев, Н. Козлов, Ю. Козлов, Л. Мартынов, П. Михеев, Ю. Савин, И. Самошин, О. Самсонов, Н. Сергеев, В. Соколов, Ю. Фофанов, В. Хохлов.

Лучший бомбардир — Климов, «Труд» (Обухово) — 13 мячей.

Чемпионаты СССР по хоккею с мячом
1959 год в хоккее
1960 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1959 году
Чемпионаты СССР в 1960 году